Felhőatlasz, David Mitchell regénye (2004)
 Felhőatlasz, amerikai-német fantasztikus film (2012)